Баланешти има више значења:

 Баланешти
 Баланешти (Поду Туркулуј), насеље у округу Бакау у Румунији
 Баланешти (Деалу Мориј), насеље у округу Бакау у Румунији
 Баланешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Баланешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Баланешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Баланешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Баланешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Баланешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Баланешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији